
Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, noto anche solo come Alice nel Paese delle Meraviglie, è un romanzo scritto da Lewis Carroll.

Il titolo può anche riferirsi a:

Cinema 
 Alice nel Paese delle Meraviglie – film del 1933 diretto da Norman Z. McLeod
 Alice nel Paese delle Meraviglie – film della Disney del 1951 diretto da Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson
 Alice nel Paese delle Meraviglie – film della Burbank Films Australia del 1988 diretto da Richard Trueblood

Televisione 
 Alice nel Paese delle Meraviglie – serie animata del 1983
 Alice nel Paese delle Meraviglie – film televisivo del 1999 diretto da Nick Willing

Musica 
 Alice nel Paese delle Meraviglie – singolo discografico di Cristina D'Avena del 1987
 Alice nel Paese delle Meraviglie - Il musical – musical del 2009
 Alice nel Paese delle Meraviglie – balletto in tre atti del 2011

Pagine correlate 
 Alice in Wonderland